Otopharynx — рід риб родини цихлові, що налічує 11 видів.

Види 

 Otopharynx argyrosoma (Regan 1922) 
 Otopharynx auromarginatus (Boulenger 1908) 
 Otopharynx brooksi Oliver 1989 
 Otopharynx decorus (Trewavas 1935) 
 Otopharynx heterodon (Trewavas 1935) 
 Otopharynx lithobates Oliver 1989 
 Otopharynx ovatus (Trewavas 1935) 
 Otopharynx pachycheilus Arnegard & Snoeks 2001 
 Otopharynx selenurus Regan 1922 
 Otopharynx tetrastigma (Günther 1894) 
 Otopharynx walteri Konings 1990

Джерела 

Pseudocrenilabrinae